US Open-mesterskabet i damesingle 2014 var den 128. turnering om US Open-mesterskabet i damesingle. Turneringen var en del af US Open 2014 og blev spillet i USTA Billie Jean King National Tennis Center i Flushing, Queens, New York City, USA i perioden 25. august – 7. september 2014.

Mesterskabet blev vundet af Serena Williams fra USA, som vandt sin tredje US Open-titel i damesingle i træk. I finalen besejrede den 1.-seedede amerikaner 10.-seedede Caroline Wozniacki fra Danmark med 6–3, 6–3. Turneringssejren var Serena Williams's 18. grand slam-titel i damesingle gennem karrieren, og dermed tangerede hun sine landsmænd Martina Navratilova og Chris Everts antal. Det var endvidere hendes sjette US Open-titel i damesingle, hvilket var en tangering af Chris Everts rekord for flest damesingletitler i US Open i den åbne æra. Williams spillede sig igennem turneringen uden at tabe et sæt, og hun tabte ikke mere end tre partier i nogen af sættene. Det var tredje gang, at hun vandt titlen uden at afgive sæt, hvilken også var en tangering af en rekord sat af Chris Evert.

Caroline Wozniacki var i en grand slam-finalen for anden gang i sin karriere. Den første var også i US Open, idet hun i finalen i 2009 tabte til Kim Clijsters.

Pengepræmier og ranglistepoint 

Den samlede præmiesum til spillerne i damesingle androg US$ 15.578.408 (ekskl. per diem), hvilket var en stigning på 13,2 % i forhold til 2013. Den største stigning stod førstepræmien for, som siden året før var hævet fra $ 2.600.000 til $ 3.000.000.

Ud over ovennævnte pengepræmier, var der bonuspræmier til de tre bedst placerede spillere i US Open Series 2014.
 Vinderen af US Open Series 2014, Serena Williams, vandt også US Open-titlen og indkasserede dermed også den maksimale bonus på $ 1.000.000.
 Toeren i US Open Series 2014, Angelique Kerber, blev slået ud i 3. runde og vandt dermed en bonus på $ 20.000.
 Treeren i US Open Series 2014, Agnieszka Radwańska, blev allerede slået ud i 2. runde og måtte dermed nøjes med en bonus på $ 6.250.

Hovedturnering

Deltagere 

Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, der var fordelt på:
 104 direkte kvalificerede spillere i form af deres ranglisteplacering pr. 11. august 2014.
 8 spillere, der havde modtaget et wild card.
 16 spillere fra kvalifikationsturneringen.

Seedede spillere 

De 32 bedst placerede af deltagerne på WTA's verdensrangliste pr. 18. august 2014 blev seedet:

Wild cards 

Otte spillere modtog et wild card til hovedturneringen:
  Catherine Bellis
  Madison Brengle
  Danielle Collins
  Jarmila Gajdosova
  Nicole Gibbs
  Amandine Hesse
  Grace Min
  Taylor Townsend

Kvalifikanter 

Seksten spillere kvaliferede sig til hovedturneringen gennem kvalifikationen:

Se også afsnittet Kvalifikation.

Resultater

Ottendedelsfinaler, kvartfinaler, semifinaler og finale

Første, anden og tredje runde

Kvalifikation 

I kvalifikationsturneringen spillede 128 spillere om 16 ledige pladser i hovedturneringen. Følgende 16 spillere kvalificerede sig til hovedturneringen:
 Wang Qiang
 Maryna Zanevska
 Lesia Tsurenko
 Alla Kudrjavtseva
 Ashleigh Barty
 Ksenia Pervak
 Françoise Abanda
 Duan Yingying
 Ons Jabeur
 Aleksandra Krunić
 Chan Yung-jan
 Anastasia Rodionova
 Mirjana Lučić-Baroni
 Paula Kania
 Zheng Saisai
 Aljaksandra Sasnovitj

Eksterne henvisninger 

 US Open

Noter 

US Open 2014 (tennis)
2014
WTA Tour 2014